Alexis Thébaux (ur. 17 marca 1985 w Les Sables-d’Olonne) – francuski piłkarz występujący na pozycji bramkarza. Obecnie jest zawodnikiem Stade Brestois.

Kariera klubowa  
12 lipca 2011 roku podpisał 3–letni kontrakt z pierwszoligowym Stade Brestois.

Stan na: 12 czerwca 2013 r.

Bibliografia 
  

Francuscy piłkarze
Piłkarze FC Nantes
Piłkarze AS Cherbourg
Piłkarze Dijon FCO
Piłkarze SM Caen
Piłkarze Stade Brestois 29
Ludzie urodzeni w Les Sables-d'Olonne
Urodzeni w 1985